

Geografia
 Morant Bay – comune della Giamaica

Persone
 Breaker Morant, propr. Harry Harbord Morant (1864-1902) – mandriano, poeta, militare e criminale di guerra anglo-australiano
 George Soulié de Morant (1878-1955) – diplomatico e scrittore francese
 Ja Morant, propr. Temetrius Jamel Morant (1999) – cestista statunitense
 Johann Morant (1986) – hockeista su ghiaccio francese naturalizzato svizzero
 Pietro Pomares y de Morant (1877-1924) – arcivescovo cattolico italiano